Yves Lambert peut désigner :
 Yvon Lambert (1936-), galeriste et marchand d'art contemporain français ;
 Yvon Lambert (1950-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien ayant évolué avec les Canadiens de Montréal.